Arnsbach ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Arnsbach (Borken), Stadtteil von Borken, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Hausen-Arnsbach, Stadtteil von Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen
 Arnsbach (Probstzella), Ortsteil der Gemeinde Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Fließgewässer (sortiert nach Mündungsgewässer):
 Arnsbach (Brölbach) oder Hüttenbach, rechter Zufluss des Brölbachs (zum Wisser Bach) nach Elkhausen (Katzwinkel), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Großer Arnsbach, linker Zufluss des Heimbachs (zur Rur) nahe Gut Weinert vor Heimbachtal (Heimbach), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Arnsbach (Usa), linker Zufluss der Usa in Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Arnsbächle, linker Zufluss der Nordrach in Moosmatte, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg